Верін — власна назва.

Топоніми

Верін-Арташат
 Верін-Базмаберд
 Верін-Двін
 Верін-Ґеташен
 Верін-Саснашен
 Верін-Шоржа

Верін (Оренсе)

Верін (Португалія) — парафія.

Верін (Франція)
 Верін-де-Вер
 Верін-де-Домм